Chergiani (Transkription von ) ist der Familienname folgender Personen:
 Michail Wissarionowitsch Chergiani (1932–1969), sowjetischer Alpinist
 Nestor Chergiani (* 1975), georgischer Judoka

Hergiani (die englische Transkription) steht für:
 (3234) Hergiani, Asteroid des äußeren Hauptgürtels